Torup (Hylte), een Zweedse plaats in de gemeente Hylte
Torup (parochie, Hundested), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Frederiksværk-Hundested
Torup (parochie, Randers), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Randers
Torup (parochie, Rebild), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Rebild